Лазаро Карденас 1. Сексион има више значења:

 Лазаро Карденас 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику